Геннадий Геннадьевич Николаев (8 июля 1936, Ашхабад, Туркменская ССР, СССР — 5 июня 2013, Москва, Российская Федерация) — советский пловец, бронзовый призёр Олимпийских игр (1956).

Спортивная карьера 
Выступал за ЦСКА. Тренировался под руководством заслуженных тренеров СССР Кирилла Инясевского и Георгия Чернова.

Мировой рекордсмен в эстафете 4×200 м вольным стилем (1956 г.). На XVI летних Олимпийских играх в Мельбурне (1956) в составе сборной СССР стал бронзовым призёром на той же дистанции. Шестикратный (1956—1958) рекордсмен Европы в эстафетном плавании. Двукратный рекордсмен СССР (1957 г.) в плавании на 200 м вольным стилем.

Примечания

Ссылки 
https://web.archive.org/web/20130608150623/http://sport.rbc.ru/other/newsline/06/06/2013/393973.shtml

Пловцы СССР
Пловцы на летних Олимпийских играх 1956 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1956 года
Чемпионы Европы по плаванию
Чемпионы СССР по плаванию